John Lindström kan vara

 Jonas Lindström (1892–1951) ingenjör
 John Lind (damimitatör) (1877–1940) artist
 John Lindström (medeldistanslöpare)